Sport
George Hay (ijshockey) (1898-1975), Canadees ijshockeyer
George Hay (cricket) (1851-1913), Engels cricketspeler voor Derbyshire, 1875-1886

Literatuur en muziek
George Hay (sciencefiction), Brits schrijver en een van de oprichter in 1970 van de Science Fiction Foundation
George Campbell Hay (1915-1984), Schots dichter
George Hay (Grand Ole Opry), George D. Hay (1895-1968), Amerikaans radio-omroeper en countrymuziekpionier

Adel, politiek en geestelijkheid
George Hay, graaf van Gifford (1822-1862), Brits liberaal politicus
George Hay, 7e graaf van Erroll (1573), Schots edele en politicus
George Hay, 1e graaf van Kinnoull (1572-1634), Schots politicus, Lord Chancellor van Schotland
George Hay, 2e graaf van Kinnoull (1644)
George Hay, 3e graaf van Kinnoull (1650)
George Hay, 5e graaf van Kinnoull (1687)
George Hay, 8e graaf van Kinnoull (1689-1758)
George Hay, 12e graaf van Kinnoull (1827-1897)
George Harley Hay, 14e graaf van Kinnoull (1902-1938)
George Hay, 7e markies van Tweeddale (1753-1804), Schots edele
George Hay, 8e markies van Tweeddale (1787-1876), Brits veldmaarschalk
(Overige) politici
George Hay (Virginia) (1765-1830), Amerikaans politicus en rechter
George Hay (politicus) (1715-1778), Brits parlementslid, rechter en geestelijke (Dean of the Arches)
George Hay (bisschop) (1729-1811), Schots apostolisch dominee (Vicar Apostolic of Lowland Scotland)